Seznam časopisů o filmech:

 Filmový přehled (vydavatel: Národní filmový archiv)
 Cinema (vydavatel: Geronia Czech republic, s r.o.)
 Cinepur (vydavatel: Sdružení přátel Cinepuru)
 Film a doba (vydavatel: Sdružení přátel odborného filmového tisku)
 Premiere (vydavatel: Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o.)
 Filmstage (vydavatel: Filmstage, spol. s r. o.)
 Svět Filmu (vydavatel: MAGICWORKS s.r.o)

Externí odkazy 
 

 
Časopisy
Seznamy sdělovacích prostředků